Tyloceridius — род перепончатокрылых пилильщиков (Tenthredinidae) из подсемейства Tenthredininae.

Описание 
Длина около 1 см. Основная окраска желтовато-чёрная. Клипеус поперечный субвыпуклый в базальной трети. Жилкование крыльев сходно с родом Tenthredo, анальная ячейка переднего крыла с короткой и прямой поперечной жилкой в базальной половине; задне крыло с 2 замкнутыми средними ячейкамиs. Род был впервые выделен в 1945 году шведским энтомологом Рене Малезом на основании типового вида , описанного венгерским энтомологом Александром Мочари в 1883 году. От других родов подсемейства Tenthredininae отличается глубокой бороздкой на вентральной стороне жгутика усика и очень крупными выступающими супра-антеннальными туберкулами. Встречается в Китае, Непале, Индии, Пакистане.

Виды 
  — Индия, Непал, Пакистан
 =
  — Китай (Тибет)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Насекомые Азии
Настоящие пилильщики
Роды перепончатокрылых